Pusić oder Pusic ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Pusić (1916–2010), jugoslawischer Rechtswissenschaftler
 Martin Pusic (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Vesna Pusić (* 1953), kroatische Soziologin und Politikerin

Siehe auch:
 Pušić